In 1948/49 werd het vierde kampioenschap gespeeld van de Berliner Stadtliga, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. Berliner SV 92 werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. De club verloor met 0:5 van Borussia Dortmund.

De meeste club speelden inmiddels weer onder hun historische naam.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1948/49
Oberliga Berlin